Chemins de Fer Luxembourgeois, companyia nacional de ferrocarril de Luxemburg
 Lliga montenegrina de futbol (del seu nom en serbi Crnogorska Fudbalska Liga), màxima competició de futbol a Montenegro
 Canadian Football League, màxima lliga de futbol canadenc
 Llum fluorescent compacta (del seu nom en anglès Compact Fluorescent Lamp), bombeta elèctrica amb tecnologia de llum fluorescent